Cyril O'Reilly est un personnage de la série télévisée Oz, interprété par Scott William Winters. Cyril O'Reilly est le petit frère de Ryan O'Reilly, il est incarcéré à Oz après le meurtre du mari du docteur Gloria Nathan.

Biographie

Sentence 
Prisonnier N°98P284. Condamné le  pour meurtre au premier degré à une peine d'emprisonnement à perpétuité et libérable sur parole après 60 ans, puis recondamné en 2002 pour meurtre au premier degré à la peine de mort.

Personnalité 
Cyril souffre d'une « démence traumatique » qui s'apparente à une « arriération mentale » à la suite d'un traumatisme provoqué par un coup reçu à la tête lors d'une bagarre contre des membres d'une autre bande. On considère désormais son âge mental à entre 3 et 6 ans, avec une compréhension de certaines interdictions (assassinat, vol) mais pas de toutes.

Histoire 
Avant son incarcération, il vivait de petits trafics comme son frère Ryan et pratiquait la boxe. Après son accident et ses séquelles au cerveau, il sera pris en charge par sa belle-sœur Shannon.

Ryan tombe fou amoureux du docteur Nathan et divorce avec sa femme. Il ordonnera alors à Cyril encore dehors qui vit chez son cousin d'assassiner le mari de Gloria Nathan. Bien que simplet, Cyril obéira à son grand frère, ce qui lui vaudra son incarcération à Oz.

Une fois incarcéré, il travaillera tout d'abord aux cuisines.

Il se révèlera à plusieurs reprises devenir parfois très dangereux lorsqu'il devient violent (ou manipulé).

Les autres prisonniers se rendront vite compte de la faiblesse de Cyril, et Ryan ira voir MacManus pour lui demander de le mettre dans la même cellule que lui, pour le protéger.

Inconscient des dangers de la prison, Cyril sera à l'insu de son frère placé sous la coupe de Schillinger qui le violera. Furieux, Ryan frappera son frère pour l'envoyer au trou et le tenir à l'écart le plus possible des Aryens et en particulier de Schillinger. 

À peine sorti de son isolement, Cyril se rue sur Schillinger, ce qui le fait retourner aussi vite au trou. Une fois sorti, Ryan protègera encore plus son frère et lui promettra de le venger des nazis. 

Plus tard dans la série, un tournoi de boxe sera organisé dans la prison avec un représentant par groupe. Cyril, dû à son passé de boxeur et à sa force impressionnante, sera choisi pour représenter les Irlandais. Ryan empoisonnera ses adversaires dans leur gourdes et Cyril deviendra le meilleur du tournoi. Mais la tricherie sera démasquée par un gardien avant le dernier combat, bien que Cyril gagnera quand même le match final mais tuera par accident son adversaire Khan, boxeur des musulmans.

Notes et références 

Personnage d'Oz (série télévisée)
Prisonnier de fiction
Meurtrier de fiction
Boxeur de fiction
Victime d'agression sexuelle de fiction